Alexander von Fielitz (1846-1926) – insegnante, direttore d'orchestra e compositore tedesco
 Eckhard Schulze-Fielitz (1929) – architetto tedesco
 Günther Schulze-Fielitz (1899-1972) – ingegnere e politico tedesco
 Helmuth Schulze-Fielitz (1947) – docente e giurista tedesco
 Josef von Fielitz (1885-1952) – attore tedesco
 Sonja Fielitz (1962) – docente tedesca